Der Dreiband Grand Prix 1992/5 war das 47. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 21. bis zum 24. April 1993 in Amsterdam statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "SIMONIS GIANT CHALLENGE 1993" ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Amsterdam seinen 14. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Dick Jaspers glatt in drei Sätzen. Platz drei sicherte sich der Niederländer Raimond Burgman durch einen 2:0-Sieg gegen den Amerikaner Sang Chun Lee.

Turniermodus 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich acht Spieler für das Hauptturnier. Die drei Qualifikationsrunden wurden mit zwei Gewinnsätzen und das Hauptturnier mit drei Gewinnsätzen gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993/5
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Amsterdam